Iryna Bilyk – cantante ucraina
 Irynej Bilyk – vescovo cattolico ucraino
 Luke Bilyk – attore canadese